En Pologne, Małków peut désigner :

 Małków, village du powiat de Hrubieszów, dans la voïvodie de Lublin
 Małków, village du powiat de Łęczna, dans la voïvodie de Lublin
 Małków, village de la voïvodie de Łódź
 Małków, village de la voïvodie de Mazovie

Voir aussi 
 Malków, village de la voïvodie de Łódź.